Окша — село
 Окша — герб